Фил Форд:

 Фил Форд (1822 — 1891) — австрийский врач-акушер
 Фил Форд (1956 — ) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1978 — 1985 годах
 Фил Форд — британский сценарист
 Фил Форд — уэльский регбист
 Филип Форд (1900 — 1976) — американский кинорежиссёр и актёр
 Филлип Форд (1961 — ) — американский режиссёр театра и кино, продюсер и конферансье.